Пиччини — фамилия.

Известные носители:
 Пиччини, Акилле (1911—1995) — итальянский футболист и тренер.
 Пиччини, Алессандро (1779—1850) — французский композитор, внук и ученик Никколо Пиччини.
 Пиччини, Кристиано (род. 1992) — итальянский футболист.
 Пиччинни, Никколо (1728—1800) — итальянский и французский композитор.
 Пиччинини, Франческа (род. 1979) — итальянская волейболистка, игрок сборной Италии с 1995 года.